Håkon ou Haakon est un prénom norvégien.

Prénom

 Uspak Haakon ( siècle), roi des Hébrides
 Haakon  de Norvège (~920–961), le Bon
 Haakon Sigurdsson (~937-995), jarl de Lade, et jarl de Norvège, surnommé le Puissant
 Haakon Magnusson de Norvège (1068-1094)
 Haakon II de Norvège (mort en 1162), Haakon Herdebrei
 Haakon III de Norvège (~1170–1204), Haakon Sverreson
 Haakon IV de Norvège  (1204-1263), l'Ancien
 Haakon V de Norvège (1270-1319), Haakon V Magnusson
 Haakon VI de Norvège (vers 1340–1380), Haakon VI Magnusson
 Haakon VII de Norvège (1872-1957)
 Haakon de Norvège (né en 1973), prince héritier de Norvège

Toponyme
Comté de Haakon aux États-Unis
Mer du Roi Haakon VII en Antarctique
Baie du roi Haakon dans l'océan Atlantique

Voir aussi

Homonymie de prénom